Bíró Endre (1919–1988) magyar biokémikus
 Bíró Endre (1930–2008) régész, a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatója (1957–1984)
 Bíró Endre (1955) magyar jogász, a Jogi szótár szerzője
 Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke